La Vyšėjšaja Liha 1992-1993 è stata la seconda edizione della massima serie del campionato bielorusso di calcio, disputato tra il 1º agosto 1992 e il 17 giugno 1993 e conclusosi con la vittoria della Dinamo Minsk, al suo secondo titolo consecutivo. Fu la prima edizione riconosciuta dalla UEFA. Il capocannoniere della competizione fu Sjarhej Baranoŭski (Dinamo Minsk) con 19 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Vyšėjšaja Liha 1992 nessuna squadra venne retrocessa, mentre dalla Peršaja Liha venne promossa la squadra riserve della Dinamo Minsk, che dovette figurare come società separata dalla stessa Dinamo Minsk e cambiò denominazione in Belarus Minsk.

Prima dell'inizio del campionato il SKB-Ljakamatyŭ Vicebsk cambiò denominazione in .

Diverse squadre cambiarono denominazione durante la pausa invernale:
 il BelAZ Žodzina in ,
 il Chimik Grodno in ,
 il Traktar Bobrujsk in ,
 il Metallurg in .

Formula 
Le squadre partecipanti passarono da 16 a 17 e disputarono un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 32 partite. La prima classificata, vincitrice del campionato, venne ammessa alla UEFA Champions League 1993-1994, mentre la squadra vincitrice della Coppa di Bielorussia venne ammessa alla Coppa delle Coppe 1993-1994. Le ultime due vennero retrocesse in Peršaja Liha.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bielorussia e ammesso alla UEFA Champions League 1993-1994.
      Ammesso alla Coppa delle Coppe 1993-1994.
      Retrocessa in Peršaja Liha 1993-1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993